Le GMC Canyon est un pick-up simple ou double cabine produit par GMC en deux générations. C'est le cousin du Chevrolet Colorado.

Première génération (2003-2011)

Seconde génération (2013-...)

Annexes 

Canyon
Automobile des années 2000
Automobile des années 2010
Automobile des années 2020
Véhicule Pick-up
Véhicule à transmission intégrale
Véhicule tout-terrain